Lake Shore
 Lake Shore, település az USA Washington államában
 Lake Shore, az Amtrak egykori járata

Lakeshore
 Amerikai Egyesült Államok
Lakeshore (Fresno megye, Kalifornia)
Lakeshore (Placer megye, Kalifornia)
Lakeshore (Shasta megye, Kalifornia)
Lakeshore (New Orleans, Louisiana)
Lakeshore (Michigan)
Lakeshore (Mississippi)
 Kanada
Lakeshore (Ontario)
Lakeshore (Québec)